Uradno imeSpecialne sile Kopenske vojske Združenih držav
Druga imenaZelene baretke
Veja oboroženih silKopenska vojska
Nadrejena enota/organizacijaUSASOC
Opisspecialne sile
Pripravljenostneznano
Specializacijaurbano bojevanje, specialne operacije, zračni desant, nekonvencionalno bojevanje
SedežFort Bragg, Severna Karolina, ZDA
MotoDe opresso liber! (Svobodo zatiranim!)
Notranja organizacijaglej članek
Oprema in oborožitevtrenutno neznano
Dan ustanovitve5. julij 1942
Razlog ustanovitvetrenutno neznano
Vojaške operacije

Specialne sile Kopenske vojske ZDA (angleško US Army Special Forces; Green Berets - zelene baretke) so specialna enota Kopenske vojske ZDA.

Glej tudi 
 specialne sile Združenih držav Amerike

Specialne sile Združenih držav Amerike
Kopenska vojska Združenih držav Amerike
Vojaške enote, ustanovljene leta 1942